Seznam korpusov z zaporedno številko 86.

Seznam 
 Pehotni
 86. strelski korpus (ZSSR)
 86. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi